Шукуров Отабек (узб. Otabek Shukurov, нар. 22 червня 1996) — узбецький футболіст, півзахисник клубу «Шарджа» і національної збірної Узбекистану.
 Махір Шукуров, Махір Агатейюб огли Шукуров (азерб. Mahir Ağateyyub oğlu Şükürov; нар. 12 грудня 1982, Сумгаїт, Азербайджанська РСР) — азербайджанський футболіст.